«Босоногий» (, ) — гонконгский фильм, режиссёром которого выступил Джонни То. Премьера состоялась 3 апреля 1993 года в Гонконге. Ремейк фильма режиссёра Чжан Чэ Ученики Шаолиня (1975).

Сюжет 

Молодой человек — деревенский босяк — в поисках работы приезжает в город к другу своего покойного отца, который изучал кунфу, но выбрал мирную профессию. Однако, обстоятельства складываются так, что самому юноше приходится использовать боевые искусства, чтобы восстановить справедливость...

В ролях 

  — Куань Фунъиу
 Мэгги Чун — Пак Сиукуань
 Ти Лун — Тюнь Чхинвань
  — Ва Сиулинь
  — Ва Лоуси
  — Хак Вопоу
  — Юнь Тхиньяу
  — Куай
  — задолжавший рабочий
 Юнь Линтхоу — Пхэй
  — телохранитель Вопоу

Примечания

Ссылки 

   
 «Босоногий» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Босоногий» в базе Гонконгского Киноархива
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Джонни То